Quinten (voornaam)
 Quinten (Zwitserland), een dorp in het Zwitserse kanton Sankt Gallen